Liverpool har formået at skrabe 85 point ind på 34 kampe. Dermed er sæsonen en af de bedre i Liverpools lange historie. Dog ligger Manchester City på 2. pladsen med 83 points selvom de kun har spillet 33 kampe, altså en mindre end Liverpool. Der er derfor for alvor dømt kamp til stregen i toppen af engelsk fodbold. Dette indslag er skrevet d. 18. april 2019, dermed tages der forbehold for ændringer løbende. 

Dette link fører direkte ind til en LIVE oversigt over Premier League : https://www.bold.dk/fodbold/england/premier-league/

Liverpool F.C.